Carlos Etchegaray (9 de dezembro de 1956), é formado em Tecnico em Edificações, porém se dedica exclusivamente ao Ninjutsu há mais de 35 anos, Hoje atua como sensei do Dojo Sakura na província de Buenos Aires, Argentina. O sensei Carlos Etchegaray, possui o 15° Dan em Ninjutsu pela Bujinkan, além de outras graduações em karate.

Shihan Carlos já foi ao Japão, Espanha, Itália, entre outras localidades para se aperfeiçoar no ninjutsu. Ministrou vários cursos na América do sul e Europa e organizou vários eventos importantes da Bujinkan na América do Sul, como o Taikai de 1993, na Argentina, e Taikai de 2008, no Brasil com os Mestres de 15° Dan da Bujinkan Arnauld e Serrano, sendo o taikai de 93 a única vez que o Soke Masaaki Hatsumi veio a América do Sul.

Ele o primeiro instrutor de arte marcial, não japonês, a ser reconhecido pela Associação Japonesa Argentina, o que lhe causa grande honra.

Há mais de 15 anos tem, efetuado um grande trabalho na formação de inúmeros professores, principalemte no Espírito Santo, que segundo o mesmo, é a sua casa fora da Argentina e onde se encontram a maioria dos seus alunos mais graduados.

Ninjutsu